

Погорілка — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Погорілка — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Погорілка — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Погорілка — село, Шадрінський район, Курганська область

Погорілка — річка у Народицькому районі, Житомирської області, права притока Чортовця